La magistratura di Calci è una squadra di Tramontana del Gioco del Ponte di Pisa.

La magistratura 
  Magistrato: Cionini Daniele
 Capitano: Nello Pellinacci
 Colori: Verde e bianco e dorè
 Motto: Numquam retrorsum
 Cotte: Verdi e gialle
 Confini della magistratura: Il comune di Calci

Collegamenti esterni 
 

Gioco del Ponte
Calci